Joseph Pulitzer (10 aprile 1847-29 ottobre 1911)
 Premio Pulitzer
 Premio Pulitzer per la biografia e autobiografia (Pulitzer Prize for Biography or Autobiography)
 Premio Pulitzer per la drammaturgia (Pulitzer Prize for Drama)
 Premio Pulitzer per la musica (Pulitzer Prize for Music)
 Premio Pulitzer per la narrativa (Pulitzer Prize for Fiction)
 Premio Pulitzer per la poesia (Pulitzer Prize for Poetry)
 Premio Pulitzer per il romanzo (Pulitzer Prize for the Novel)
 Premio Pulitzer per la saggistica (Pulitzer Prize for General Non-Fiction)
 Premio Pulitzer per la storia (Pulitzer Prize for History)